nazwa relacji w rodzinie → ojciec, ojczym
 Ojcowie założyciele
 Ojcowie Kościoła
 Ojcowie apostolscy
 ojcowie integracji europejskiej
 Nasi ojcowie pracują – wiersze Stefana Themersona
 Ojcowie i dzieci – powieść Iwana Turgieniewa
 Ojców – miejscowość

Zobacz też 
 ojciec